Битенкорт, Диого Силвестре
 Битенкорт, Рафаэл
 Битенкорт, Родриго
 Битенкорт, Теофило